Изинг, Густав — шведский физик и геофизик, впервые предложивший принцип резонансного линейного ускорителя.
 Изинг, Эрнст (1900—1998) — немецкий и американский физик и математик.